Wolf (en español o castellano: lobo) o Wolff o similar, puede hacer referencia a:

Astronomía 
 Número de Wolf, cantidad que mide o refleja el número y tamaño de las manchas solares.
 Wolf 359, estrella de la constelación de Leo.
 Wolf 424, estrella de la constelación de Virgo.
 Wolf 562, estrella de la constelación de Libra.
 Wolf 635, estrella de la constelación de Ophiuchus.
 Wolf 1061, estrella de la constelación de Ophiuchus.
 Wolf 1329, estrella de la constelación de Aquarius.
 Wolf, cráter en la Luna.
 Wolf, cometa.

Cultura 
Wolf Personaje ficticio creado por Hergé

Cine 
 Wolf (Lobo) (1994), película de Mike Nichols.
 Wolf (1989), película de Bill Corcoran.
 Wolf (2010), película de Rik Daniels.

Música 
 Wolf (1995-), banda sueca.
 Wolf (-), álbum de Wolf.
 Wolf (-), álbum de Trevor Rabin.
 Wolf (-), álbum de Idiot Pilot.
 Wolf (-), álbum de Tyler, The Creator.

Videojuego 
 Wolf (1994), videojuego.
 Wolf (-), álbum de Tyler, The Creator.
 Wolf (videojuego) star fox,star Fox 64(1997),videojuego

Deportes 
 Hartford Wolf Pack, equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos.
 Nevada Wolf Pack, equipo universitario de Estados Unidos.
 Walter Wolf Racing, equipo de Fórmula 1.

Personas con nombre o apellido Wolf 
 Andreas Wolf (1982-), exfutbolista alemán.
 Marius Wolf (1995-), futbolista alemán.
 Gerhard Wolf (1928), escritor y editor alemán.
 Albin Wolf (1920-1944), World War II  Luftwaffe flying ace and posthumous recipient of the coveted Knight's Cross of the Iron Cross Knight's Cross with Oak Leaves (mit Eichenlaub) Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub).
 Joseph Wolf (1820-1899), artista alemán especializado en ilustración de historia natural.
 Hieronymus Wolf (1516-1580), historiador y humanista alemán.
 Hugo Wolf (1860-1903), compositor austriaco.
 SS-Oberscharführer Franz Wolf (1907), German Nazi senior squad leader serving with the Action T4 Involuntary euthanasia forced euthanasia program, and later, at the Sobibór extermination camp in occupied Poland during the most deadly phase of the Holocaust, codenamed Operation Reinhard.
 Max Wolf (1864-1932), astrónomo alemán.
 Markus Wolf (1923-2006), alto funcionario de la República Democrática Alemana (RDA) y jefe de los servicios secretos de la RDA (Stasi) en el extranjero entre 1953 y 1986.
 Nathanael Matthaeus von Wolf (1724-1784), naturalista alemán - abrev. Wolf, y además científico, médico, y astrónomo.
 Patricia Wolf (1974-), actriz y modelo uruguaya.
 Walter Wolf (1939-), empresario canadiense.
 Wolf Ruvinskis (1921-1999), actor, luchador profesional, mago, y empresario, nacionalizado mexicano.
 Kenneth Baxter Wolf (1957-), historiador estadounidense.

Personas de apellido Wolff 
 Enrique Wolff (1949-), exfutbolista y periodista deportivo argentino.
 Milton Wolff (1915-2008), voluntario del batallón estadounidense Abraham Lincoln en la Guerra Civil Española.
 Victoria Wolff, autora inglesa de más de 160 novelas románticas.

Toponimia

en Alemania 
 Wolf, río en la Selva Negra.

en Estados Unidos 
 Wolf, California.
 Wolf, Wyoming.
 Wolf, río en Tennessee.

en Ecuador 
 Wolf, volcán activo en la Islas Galápagos.

Empresas
 Wolf (climatización), empresa alemana de la industria de la calefacción y el aire acondicionado, que tiene su sede en Mainburgo, Baviera.

Referencias